Pięciobój  mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawody odbyły się w dniu 7 lipca 1924 roku na Stade Olympique Yves-du-Manoir. Wystartowało 30 zawodników z 17 krajów.

Wyniki

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 200 m 

Do dalszej rywalizacji zakwalifikowąło się tylko pierwszych dwunastu zawodników.

Po wyłonieniu dwunastu zawodników, którzy mieli rywalizować w czwartej konkurencji przeliczono uzyskane punkty uwzględniając tylko wyniki rywalizujących dalej zawodników.

Rzut dyskiem 

Do ostatniej konkurencji awansowało sześciu pierwszych zawodników.

Bieg na 1500 metrów

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924